Nigel Spink
Comté de Spink
 Spink, une maison d'enchères britannique créée en 1666 par John Spink.

Voir aussi

Patronyme anglais